Omega Aquarii (ω Aqr) es una denominación de Bayer compartida por dos estrellas distintas en la constelación del Acuario:

 Omega1 Aquarii (102 Aquarii), estrella de magnitud 4,99.
 Omega2 Aquarii (105 Aquarii), estrella blanca de magnitud 4,48.

Ambas estrellas no están físicamente ligadas, siendo la distancia entre ellas de unos 20 años luz.

Referencias